

Literatura 
 William Alexander (autor) (nascut 1976), l'escriptor per nens americà
 William Alexander, Baró Alexander de Potterhill.(1905–1993), autor i educador anglès
 William Frederick Alexander (1882–1957), editor de Nova Zelanda, antologista de poesia i editor de diari
 William Menzies Alexander (1858–1929), escriptor mèdic i teològic escocès

Militar 
 William Alexander (soldat canadenc) (1880–1917), soldat canadenc de la Primera Guerra Mundial executat per deserció
 William Melville Alexander (1897–1988), as de vol de Primera Guerra Mundial canadenc
 William Alexander (Lord Stirling)  (1726–1783), soldat de Guerra Revolucionari americà

Política 
 Bill Alexander (polític) (1910–2000), activista comunista britànic

Religió 
 William Alexander (bisbe) (1824–1911), bisbe anglicà, Primat de Tot Irlanda
 William Lindsay Alexander (1808–1884), dirigent de l'església escocesa
 William Patterson Alexander (1805–1884),  missioner americà

Reialesa 
 Rei Guillem Alexandre dels Països Baixos (nascut 1967)

Arts visuals 
 William Alexander (artista) (1915–1997), artista de Prússia oriental, estrella de la Màgia de la Pintura d'Oli
 William Alexander (pintor) (1767–1816), artista britànic

Altres 
 William Alexander primer Earl de Stirling (c. 1567–1640), organitzador colonial britànic
 William Alexander el Jove (c. 1602–1638), fundador de la colònia de Port Royal; fill del 1r Earl de Stirling
 William Alexander (jutge) (c. 1754–1842), Lord Cap i Baró del Exchequer
 Sir William Alexander, 3r Baronet (1797–1873), Advocat-General del Ducat de Cornwall
 William D. Alexander (1916–1991), productor de pel·lícula americana
 William DeWitt Alexander (1833–1913), educador de Hawaii
 William Hastings Alexander (mort 1876), Agenti judicial de Hong Kong

Vegeu també 
 Bill Alexander (director) (nascut 1948), director de teatre americà
 Bill Alexander (enginyer), cap de Radford, Corporació d'Armes  Alexander de Virgínia.
 Willie Alexander (nascut 1943), cantant americà

Pàgines de desambiguació de biografies